Mariana Pinciu Iacob (n. 23 aprilie 1933, Târgu Jiu) este doctor, specializată în endocrinologie.

Este fiica Matildei, absolventă de filologie și a lui Bucur Pinciu, profesor al Liceului Comercial din Giurgiu și finul lui Octavian Goga. Bucur Pinciu se numără printre cei care, alături de Nicolae Bălănescu, au pus bazele Ateneului „Nicolae Bălănescu” din Giurgiu. Fratele ei, Dan Octavian Pinciu, a lucrat până în anii 1980 ca medic anatomo-patolog și a fost șef al cabinetului medico-legal al județului Giurgiu.

Educație 
A absolvit școala primară și liceul în Giurgiu și Facultatea de Medicină Generală din București, promoția 1958.

În primii ani de facultate, a urmat în paralel și cursurile clasei de pian ale Conservatorului din București. La apariția legii care interzicea să se facă două facultăți în paralel, Mariana Iacob Pinciu a decis să urmeze o carieră din medicină.

Specializată în endocrinologie, a beneficiat de o bursă la Paris, iar în perioada 1966-1974 a profesat la Institutul Național de Geriatrie și Gereontologie profesor Ana Aslan.

Activitate 
În 1974 s-a stabilit în Brazilia, la Rio de Janeiro, împreună cu soțul său, originar din acest oraș. Aici a înființat o clinică particulară, după ce a obținut cetățenia braziliană, fără a renunța la cetățenia română.

Omagiu 
În 1998 a primit titlul de „Femeia anului în medicină”.

Pe 3 septembrie 2011, la Ateneul „Nicolae Bălănescu” din Giurgiu, doamnei dr. Mariana Pinciu Iacob i-a fost înmânată oficial, de către primarul Lucian Iliescu, placheta onorifică de „Cetățean de Onoare” al municipiului Giurgiu, după ce îi fusese conferit titlul de Cetățean de Onoare în urmă cu trei ani, dar fără să-l primească personal. Atunci nu a putut fi prezentă  în România, în acea perioadă aflându-se la un Congres privind medicina vârstei a treia la Montréal.

În anul 2000 a fost decorată cu medalia „Of Honor 2000 Milenium” de către American Biographical Institute.

În anul 2001 a fost decorată cu titlul de „Femeia Internațională a anului 2001”, distincție acordată de către Centrul Biografic Internațional Cambridge-Anglia.

Este Cetățean de Onoare al orașului Târgu Jiu și al orașului Rio de Janeiro.

Note 

Nașteri în 1933
Nașteri pe 23 aprilie
Giurgiuveni
Endocrinologi români
Românce din secolul al XX-lea
Românce din secolul al XXI-lea
Oameni din Târgu Jiu